Guinee steht für:
 Guinee, eine britische Goldmünze
 Guinée, die Welt der Götter im Voodoo
 Ägyptisches Pfund, die Währung von Ägypten

Guinee ist der Familienname folgender Personen:
 Tim Guinee (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Guinea (Begriffsklärung)
 Drei Guineen